

La seconda stagione della serie televisiva Il mistero di Campus 12 è stata trasmessa in Belgio su Ketnet dal 2 settembre al 5 dicembre 2019.

In Italia la stagione è ancora inedita